Erben Wennemars, Nederlands schaatser;
Freddy Wennemars, Nederlands schaatser;
Joep Wennemars, Nederlands schaatser.